Pagoda può indicare:

 Pagoda, un edificio
Pagoda giapponese, la variante giapponese della pagoda
 Pagoda di Douala, il nome del Palazzo dei re Bell di Douala utilizzato da Louis-Ferdinand Céline nel libro Voyage au bout e la nuit.

Musica
 Pagoda, un gruppo musicale
 Pagoda, album del 2007 dell'omonimo gruppo

Altro
 Pagoda, una moneta usata in India
 Soprannome della Mercedes-Benz W113.